Шемаха́ — село, расположенное в северо-западной части Нязепетровского района Челябинской области. Село расположено на правом берегу Уфы, возле впадения правого притока — реки Шемаха. Расстояние до Нязепетровска по дороге — 36 км, по воде — 90 км. Ближайшие железнодорожные станции — Сказ (6 км северо-восточнее Шемахи в п. Сказ) и Арасланово (7 км юго-восточнее в посёлке Арасланово) на линии Бердяуш — Михайловский Завод.

Центр муниципального образования — Шемахинское сельское поселение.

История 

Первые стоянки человека, обнаруженные в окрестностях села, имеют возраст 7—8 тысяч лет. Село Шемаха основано в 1714. В период основания это место называлось Сорокинская пристань, поселение — Сорокино, с XIX века — Шемахинский железоделательный завод. В начале XX века верхняя часть села ещё называлась Сорокино, а нижняя — Шемаха. Позже название Сорокино вышло из употребления.

Согласно местной легенде, Сорокинская пристань была основана на месте существующего зимовья (кош) катайцев возглавляемое Шемахуллой. От его имени и произошло название речки Шемаха, от названия которой в свою очередь и название села.

Есть данные, что в 1716 Никитой Никитичем Демидовым на месте Шемахи был основан казённый завод по производству пушечных ядер.

Шемахинский железоделательный завод основан (по другим сведениям — куплен) в 1809 (1812) вольским купцом 1-й гильдии Львом Ивановичем Расторгуевым. Железоделательный завод находился на реке Шемаха и принадлежал к округу Кыштымских заводов, не имея самостоятельного значения — относился к числу вспомогательных, производил передел чугуна Нязепетровского завода. Здесь производилось небольшое количество сортового железа, гвоздей и якорей (до 72-80 т в год). К концу XIX века оборудование износилось и объём производства сократился. В 1907 завод окончательно закрылся. В XX веке плотина заводского пруда была разрушена, и пруд перестал существовать.

До постройки проходящей в пяти километрах восточнее села Западно-Уральской железной дороги (1916 г.) и ветви Екатеринбург-Кыштым-Челябинск Уральской горнозаводской железной дороги (1896 г.) соединивших промышленные центры Урала с Транссибом, город был перевалочным пунктом грузов, сплавляемых через Сорокинскую пристань в Красноуфимск и Уфу; с проведением железной дороги он потерял и это значение. Также, через Сорокинскую пристань доставлялась продукция Каслинского и Кыштымских чугуноплавильного и железоделательного заводов сплавным путём по реке Уфе в европейскую часть России.

В советские годы в Шемахе располагался совхоз «Шемахинский», в котором работало до 1100 человек.

Административно Шемаха входила в состав следующих территорий:

Население 

Население Шемахи росло до начала XX века (свыше 3 тысяч человек, зафиксированный в 1911 максимум — 4500), затем стало падать.

Падение численности населения продолжается до сих пор, хотя после 2000 замедлилось по ставнению с 1990-ми. Замедление падения в большей степени идёт за счёт снижения смертности, миграция населения остаётся примерно на одном уровне.

С мая 1928 г. по март 1929 г. в Шемахе жил и работал землеустроителем Л.И.Брежнев.

Экономика 
На 1 января 2014 года в Шемахе находятся 22 предприятия различных форм собственности. На них трудятся 162 человека.

Культура

Религия 
Действует православный молельный дом, ведётся строительство деревянной церкви.

Экология 
Шемаха и соседние населённые пункты — с. Арасланово, п. Арасланово, п. Сказ, д. Межевая, д. Ташкинова и п. Табуска — находятся возле границ участка, куда с 2010, после изменения траектории, будут два раза в год падать обломки первых ступеней запускаемых с Байконура ракет РС-18. Осенью 2008 население и экологи выразили обеспокоенность, несмотря на заявления Роскосмоса об отсутствии серьёзной угрозы — возможно падение обломков ракет, содержащих гептил (несимметричный диметилгидразин), однако Роскосмос оставил решение об изменении траектории в силе.

В окрестностях села обитают редкие в области и занесённые в Красную книгу Челябинской области: степной прыткий муравей (), муравей рабовладелец (), ковыль перистый (), дремлик тёмно-красный (), пыльцеголовник красный (), минуариция Крашенинникова (), заразиха бледноцветковая ().

См. также 
 Шемахинское карстовое поле
 Дубовая роща в окрестностях села Шемаха

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Нязепетровского района
Населённые пункты на реке Уфа